Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1975.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spielerinnen:
  (erreichte das Halbfinale)
  (Sieg)
  (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Finale)
  (Viertelfinale)
  (Erste Runde)
  (Viertelfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 19. Jahrgang (1975), Heft 4 (fälschlicherweise mit 20. Jahrgang bezeichnet) 

1975
Tennisturnier 1975